O nome Gabrielle foi utilizado para nove ciclones tropicais em todo o mundo, seis no Oceano Atlântico, um no sudoeste do Oceano Índico e dois na região da Austrália.

No Atlântico:

 Furacão Gabrielle (1989) - atingiu a categoria 4 e, embora nunca tenha atingido a Terra, causou grandes ondas oceânicas na costa leste dos Estados Unidos que mataram oito pessoas.
 Tempestade tropical Gabrielle (1995) - fortaleceu-se rapidamente, mas formou-se muito perto da terra para atingir a força do furacão antes de atingir o México, causando danos mínimos.
 Furacão Gabrielle (2001) - atingiu a costa perto de Veneza, Flórida, como uma tempestade tropical, saiu de volta para o oceano e se fortaleceu em um furacão mínimo, degenerando ao sul de Newfoundland.
 Tempestade tropical Gabrielle (2007) - tempestade subtropical que se tornou uma tempestade tropical fraca antes de atingir as margens externas da Carolina do Norte, causando danos leves.
 Tempestade tropical Gabrielle (2013) - tempestade tropical fraca e de curta duração que se formou e se dissipou no mar das Caraíbas, a sul de Porto Rico, mas que se reformou perto das Bermudas.
 Tempestade tropical Gabrielle (2019) - tempestade tropical fraca e desorganizada que se dissipou sobre o Atlântico oriental, mas depois se regenerou e se intensificou em uma tempestade tropical moderada.

No sudoeste da Índia:

 Tempestade tropical Gabrielle (1982) - uma tempestade tropical moderada que varreu as Ilhas Maurícias e Réunion sem causar danos.

Na região da Austrália:

 Baixa tropical Gabrielle (2009) – foi rebaixada para baixa tropical na pós-análise, não afetou a terra.
 Ciclone Gabrielle (2023) – um ciclone tropical forte que cruzou para a bacia do Pacífico Sul e afetou gravemente a Nova Zelândia como um sistema subtropical.